Moyes est un patronyme porté notamment par :

 David Moyes (né en 1963), footballeur et entraîneur écossais ;
Jojo Moyes (née en 1969), écrivain britannique;
 Louise Moyes, joueuse de tennis canadienne ;
 Patricia Moyes (1923-2000), écrivain britannique de roman policier.

Homonymie de patronyme